Гря́довый:
 Грядовый — река в Томской области
 Грядовый (остров, Ладожское озеро)
 Грядовый (остров, Финский залив)